Томас Енквіст був чинним чемпіоном, але не зміг захистити свій титул, оскільки в першому колі його переміг Ніколас Кіфер.

Густаво Куертен виграв титул, перемігши у фіналі Патріка Рафтера з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравці 

  Густаво Куертен (переможець)
  Андре Агассі (1-ше коло)
  Марат Сафін (1-ше коло)
  Хуан Карлос Ферреро (2-ге коло)
  Ллейтон Г'юїтт (півфінал)
  Євген Кафельников (чвертьфінал)
  Тім Генмен (півфінал)
  Патрік Рафтер (фінал)
  Піт Сампрас (2-ге коло)
  Арно Клеман (2-ге коло)
  Томас Енквіст (1-ше коло)
  Томас Йоханссон (1-ше коло)
  Карлос Мойя (2-ге коло)
  Горан Іванішевич (3-тє коло)
  Вейн Феррейра (1-ше коло)
  Домінік Грбатий (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Cincinnati Masters 2001 Draw 

Cincinnati Masters 2001
Одиночний розряд